De Berken (buurtschap), een buurtschap  in de gemeente Asten in de provincie Noord-Brabant.
 De Berken (Baarn), een villa met de status gemeentelijk monument in Baarn.